Timgrovea är ett släkte av svampar. Timgrovea ingår i klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Timgrovea